Эрли-Бич () — небольшой город в восточной части австралийского штата Квинсленд, относится к району Уитсанди (). Население города по оценкам на 2006 год составляло примерно 2 750 человек. Ближайшие крупные города — Маккай (расположен в 130 километрах на юге) и Таунсвилл (расположен в 250 километрах на северо-западе).

География 
Эрли-Бич расположен на небольшом полуострове на берегу Кораллового моря. Местность района — горы, высотой до 450 метров, подступающие к самому побережью. В 15 километрах восточнее города начинаются острова Уитсанди (). В 60 километрах от Эрли-Бич расположен Большой барьерный риф.

История 
Первым европейцем, проплывшим мимо берегов Эрли-Бич был Джеймс Кук. Это было в июне 1770 года, во время его первого кругосветного плавания. Именно Кук назвал группу близлежащих островов «Уитсанди», так как он проплывал мимо них во время церковного праздника Пятидесятницы ().

Туризм 
Эрли-Бич это небольшой курортный городок, который большую часть дохода получает от туристической отрасли, рассчитанной в основном на австралийских туристов. В городе расположено большое количество гостиниц, домов отдыха, пляжей, кафе и ресторанов. Основными достопримечательностями района являются расположенные рядом острова Уитсанди и Большой барьерный риф.

Местный аэропорт предлагает воздушные экскурсии к коралловым рифам, также здесь налажено вертолетное сообщение со всеми крупными соседними островами. Самым часто фотографируемым с воздуха объектом здесь является «Риф-Сердце» (). Этот коралловый риф диаметром 15 метров имеет форму знака, обычно обозначающего сердце или любовь. Для любителей подводного плавания из порта Эрли-Бич к Большому барьерному рифу организуются специальные дайвинг-туры.

В районе Эрли-Бич много красивых песчаных пляжей, большая часть которых расположена на островах Уитсанди. Однако, при купании в здешних водах необходимо помнить о том, что в период с ноября по май резко возрастает вероятность встретиться с ядовитыми медузами. Здесь обитают различные виды ядовитых медуз, например Корнероты, Медуза ируканджи, Португальский кораблик, но самой знаменитой среди них является «Морская оса», смерть от ожога которой наступает в течение трех минут. Безопасно купаться можно только в искусственной лагуне () — большом бассейне, построенном в восточной части города на берегу моря или на небольших участках пляжей, огороженных защитной сеткой.

Эрли-Бич вместе с архипелагом Уитсанди является одним из самых популярных мест для занятий парусным спортом, во всей Австралии. Каждый август здесь проводятся гонки на яхтах — Meridien Marinas Airlie Beach Race Week.

Подавляющее большинство островов Уитсанди являются национальными парками, в результате чего они необитаемы. Благодаря этому природу островов удалось сохранить в своём естественном, нетронутом состоянии. Из 74 островов 8 заселены, 11 превращены в экзотические курорты. Самые известные курорты расположены на островах «Хеймен» (), «Гамильтон» () и «Дэйдрим» (). На острове «Уитсанди» () расположен знаменитый пляж «Уитхевен», считающийся одним из красивейших пляжей мира.

Климат 
Эрли-Бич расположен на границе двух климатических зон — субтропической и тропической. В году здесь можно выделить два различных периода — сезон дождей, который длится с декабря по апрель и сухой сезон с мая по ноябрь, в среднем за год выпадает около 1760 мм осадков. Летом, в течение дня, температура может превышать 30 °C, а к ночи снижается до 24 °C. В течение зимы дневная температура колеблется около 23 °C, средняя ночная температура около 18 °C.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Whitsunday Regional Council — Региональный совет Уитсанди
 Airlie Beach — краткое описание района
 The Whitsundays — информация для туристов
 Whitsunday Airport — Аэропорт Уитсанди
 Meridien Marinas Abel Point — главный причал Эрли-Бич
 Meridien Airlie Beach Race Week — гонки на яхтах в Эрли-Бич
 «Ghost yacht» found off Australia, BBC News — у берегов Квинсленда найден «Корабль-призрак»
 Australian climate zones — климатические зоны Австралии

Туризм в Австралии
Города Квинсленда